Евгений Игоревич Виксна () — российский хоккеист, защитник. Чемпион Универсиады 2015 в составе сборной России.

Биография 
Евгений Игоревич Виксна родился 16 февраля 1990 года в городе Шахты Ростовской области. Когда его дед Ольгерт Виксне переехал в Россию из села Коцены (Латвия), одну букву фамилии перепутали, и в паспорте написали: «Виксна».

В 2007 году окончил школу № 25 города Воскресенска Московской области.

Евгений Виксна — воспитанник хоккейного клуба «Северсталь» (Череповец). В составе воскресенского «Химика» дебютировал в КХЛ в 2008 году. В ВХЛ выступал за хоккейные клубы «Липецк», «Буран» и ТХК. В 2015 году подписал контракт с подольским «Витязем» на два года. Чемпион Универсиады 2015 в составе сборной России.

3 мая 2016 года был обменен в новокузнецкий «Металлург», а подмосковный клуб получил спортивные права в КХЛ на нападающего Алексея Достойнова. В январе 2017 года был командирован в фарм-клуб новокузнечан в ВХЛ — «Зауралье» (Курган).

12 июля 2017 года подписал полноценный контракт с курганской командой, но пропустил часть сезона из-за травмы. После длительного восстановления, сыграв 10 матчей регулярного сезона, случился рецидив и Евгений выбыл до конца сезона.

19 марта 2019 года покинул новокузнецкий «Металлург».

По некоторым данным, завершив игровую карьеру, стал индивидуальным предпринимателем, работает в сфере общественного питания в Москве.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока
 
 
 
 Страница на сайте sports.ru

Персоналии:Череповец
Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Тамбов»
Персоналии:Москва